Саудовская Про-Лига 2014/2015 () — 
39-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда. Сезон начался 8 августа 2014 года и завершился 18 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на slstat.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте soccerway.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте rsssf.com

2014/2015
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2014 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2015 году